Elisson Aparecido Rosa (Belo Horizonte, 1987. március 26. –), egyszerűen Elisson, brazil labdarúgó, a Cruzeiro kapusa.

További információk 

1987-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Cruzeiro labdarúgói
Az EC Itaúna labdarúgói
A Nacional labdarúgói
A Villa Nova AC labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek